Шешель (, ) — сербская фамилия. Известные носители:

 Шешель, Воислав (род. 1954) — сербский политик-националист, доктор юридических наук, лидер Сербской радикальной партии
 Шешель, Ядранка (род. 1960) — супруга лидера сербских националистов Воислава Шешеля, кандидат в президенты Сербии.